

Мумінобод — селище міського типу, районний центр, Хатлонська область
 Мумінобод — село, район Носірі Хусрава, Хатлонська область